

Patronymes 

 Georges de La Chapelle (?-1655), peintre français originaire de Caen ;
 Jean de La Chapelle (1635-1723), auteur dramatique français ;
 Jean-Baptiste de La Chapelle (~1710-1792?), mathématicien et encyclopédiste français, inventeur du mot scaphandre ;
 Pierre-Adrien de La Chapelle (1780-1854), botaniste français ;
 Georges de la Chapelle (1868-1923), joueur de tennis français :
 Frédéric Jean Marie Joseph de La Chapelle (1897-1984), général français ;
 Xavier de La Chapelle, entrepreneur français et constructeur automobile artisanal ;
 Philippe Boby de La Chapelle (1932-), théologien français ;
 Albert de la Chapelle (1933-), médecin oncologue finlandais ;
 Famille de La Chapelle, famille noble française.
 Famille de La Chapelle de Béarnès, famille noble française.

Toponymes

Allemagne 
Aix-la-Chapelle, ville  située dans le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie
Aix-la-Chapelle, division administrative allemande, située dans le land Rhénanie-du-Nord-Westphalie

Belgique 
 La Chapelle, localité de la commune belge de Lierneux
 Église de la Chapelle (Kapellekerk) à Bruxelles
 Place de la Chapelle, place de Bruxelles

Canada 
 La Chapelle (église), une église chrétienne évangélique baptiste multisite basée à Montréal, Canada.

France

Communes 
 La Chapelle, commune française de l'Allier
 La Chapelle, commune française des Ardennes
 La Chapelle, commune française de la Charente
 La Chapelle, commune française de la Savoie

Anciennes communes 
 La Chapelle, ancienne commune française de la Charente, aujourd'hui intégrée à Saint-Aulais-la-Chapelle
 La Chapelle, ancienne commune française de la Marne, aujourd'hui intégrée à La Chapelle-Felcourt
 La Chapelle, ancienne commune française de la Seine, aujourd'hui intégrée à Paris (une partie a été rattachée aux communes de Saint-Ouen, Saint-Denis et Aubervilliers)
 La Chapelle, ancienne commune française de la Seine-Maritime, aujourd'hui intégrée à La Chapelle-du-Bourgay
 La Chapelle-Enjuger, ancienne commune française de la Manche, aujourd'hui intégrée à Thèreval
 La Chapelle-sur-Crécy

Autres lieux 
 La Chapelle, station de métro parisienne en limite des 10 et , sur la ligne 2 du métro de Paris
 Marché de La Chapelle, marché couvert parisien du 
 Place de la Chapelle, place parisienne du 
 Porte de la Chapelle, une des 17 portes percées dans l'enceinte de Thiers au 
 Porte de la Chapelle, station de métro parisienne du , sur la ligne 12 du métro de Paris
 Quartier de la Chapelle, quartier parisien du 
 La Chapelle, canyon de La Réunion
 La Chapelle en Valjouffrey, hameau de la commune française de Valjouffrey

Communes au nom composé 
La Chapelle
La Chapelle-Agnon, commune du Puy-de-Dôme
La Chapelle-Anthenaise, commune de la Mayenne
La Chapelle-Aubareil, commune de la Dordogne
La Chapelle-au-Mans, commune de Saône-et-Loire
La Chapelle-au-Moine, commune de l'Orne
La Chapelle-au-Riboul, commune de la Mayenne
La Chapelle-aux-Bois, commune des Vosges
La Chapelle-aux-Brocs, commune de la Corrèze
La Chapelle-aux-Chasses, commune de l'Allier
La Chapelle-aux-Choux, commune de la Sarthe
La Chapelle-aux-Filtzméens, commune d'Ille-et-Vilaine
La Chapelle-aux-Filzméens, jusqu'en 1985, orthographe officielle de La Chapelle-aux-Filtzméens (Ille-et-Vilaine)
La Chapelle-aux-Lys, commune de la Vendée
La Chapelle-aux-Naux, commune d'Indre-et-Loire
La Chapelle-aux-Saints, commune de la Corrèze
La Chapelle-Baloue, commune de la Creuse
La Chapelle-Bâton, commune des Deux-Sèvres
La Chapelle-Bâton, commune de la Vienne
La Chapelle-Bayvel, commune de l'Eure
La Chapelle-Bertin, commune de la Haute-Loire
La Chapelle-Bertrand, commune des Deux-Sèvres
La Chapelle-Biche, commune de l'Orne
La Chapelle-Blanche, commune des Côtes-d'Armor
La Chapelle-Blanche, commune de la Savoie
La Chapelle-Blanche-Saint-Martin, commune d'Indre-et-Loire
La Chapelle-Bouëxic, commune d'Ille-et-Vilaine
La Chapelle-Cécelin, commune de la Manche
La Chapelle-Chaussée, commune d'Ille-et-Vilaine
La Chapelle-Craonnaise, commune de la Mayenne
La Chapelle-d'Abondance, commune de la Haute-Savoie
La Chapelle-d'Alagnon, commune du Cantal
La Chapelle-d'Aligné, commune de la Sarthe
La Chapelle-d'Angillon, commune du Cher
La Chapelle-d'Armentières, commune du Nord
La Chapelle-d'Aunainville, commune d'Eure-et-Loir
La Chapelle-d'Aurec, commune de la Haute-Loire
La Chapelle-de-Bragny, commune de Saône-et-Loire
La Chapelle-de-Brain, commune d'Ille-et-Vilaine
La Chapelle-de-Guinchay, commune de Saône-et-Loire
La Chapelle-de-la-Tour, commune de l'Isère
La Chapelle-des-Fougeretz, commune d'Ille-et-Vilaine
La Chapelle-des-Marais, commune de la Loire-Atlantique
La Chapelle-des-Pots, commune de la Charente-Maritime
La Chapelle-de-Surieu, commune de l'Isère
La Chapelle-devant-Bruyères, commune des Vosges
La Chapelle-du-Bard, commune de l'Isère
La Chapelle-du-Bois, commune de la Sarthe
La Chapelle-du-Bois-des-Faulx, commune de l'Eure
La Chapelle-du-Bourgay, commune de la Seine-Maritime
La Chapelle-du-Châtelard, commune de l'Ain
La Chapelle du Lou du Lac, commune d'Ille-et-Vilaine
La Chapelle-du-Mont-de-France, commune de Saône-et-Loire
La Chapelle-du-Mont-du-Chat, commune de la Savoie
La Chapelle-du-Noyer, commune d'Eure-et-Loir
La Chapelle-Enchérie, commune de Loir-et-Cher
La Chapelle-en-Lafaye, commune de la Loire
La Chapelle-en-Serval, commune de l'Oise
La Chapelle-en-Valgaudémar, commune des Hautes-Alpes
La Chapelle-en-Vercors, commune de la Drôme
La Chapelle-en-Vexin, commune du Val-d'Oise
La Chapelle-Erbrée, commune d'Ille-et-Vilaine
La Chapelle-Faucher, commune de la Dordogne
La Chapelle-Felcourt, commune de la Marne
La Chapelle-Forainvilliers, commune d'Eure-et-Loir
La Chapelle-Fortin, commune d'Eure-et-Loir
La Chapelle-Gauthier, commune de l'Eure
La Chapelle-Gauthier, commune de Seine-et-Marne
La Chapelle-Geneste, commune de la Haute-Loire
La Chapelle-Glain, commune de la Loire-Atlantique
La Chapelle-Gonaguet, commune de la Dordogne
La Chapelle-Grésignac, commune de la Dordogne
La Chapelle-Hareng, commune de l'Eure
La Chapelle-Hermier, commune de la Vendée
La Chapelle-Heulin, commune de la Loire-Atlantique
La Chapelle-Hugon, commune du Cher
La Chapelle-Huon, commune de la Sarthe
La Chapelle-Iger, commune de Seine-et-Marne
La Chapelle-Janson, commune d'Ille-et-Vilaine
La Chapelle-la-Reine, commune de Seine-et-Marne
La Chapelle-Lasson, commune de la Marne
La Chapelle-Launay, commune de la Loire-Atlantique
La Chapelle-Laurent, commune du Cantal
La Chapelle-lès-Luxeuil, commune de la Haute-Saône
La Chapelle-Longueville, commune de l'Eure
La Chapelle-Marcousse, commune du Puy-de-Dôme
La Chapelle-Moche, jusqu'en 1961, ancien nom de La Chapelle-d'Andaine (Orne)
La Chapelle-Montabourlet, commune de la Dordogne
La Chapelle-Montbrandeix, commune de la Haute-Vienne
La Chapelle-Montligeon, commune de l'Orne
La Chapelle-Montlinard, commune du Cher
La Chapelle-Montmartin, commune de Loir-et-Cher
La Chapelle-Montmoreau, commune de la Dordogne
La Chapelle-Montreuil, commune de la Vienne
La Chapelle-Moulière, commune de la Vienne
La Chapelle-Moutils, commune de Seine-et-Marne
La Chapelle-Naude, commune de Saône-et-Loire
La Chapelle-Neuve, commune des Côtes-d'Armor
La Chapelle-Neuve, commune du Morbihan
La Chapelle-Onzerain, commune du Loiret
La Chapelle-Orthemale, commune de l'Indre
La Chapelle-Palluau, commune de la Vendée
La Chapelle-Pouilloux, commune des Deux-Sèvres
La Chapelle-près-Sées, commune de l'Orne
La Chapelle-Rablais, commune de Seine-et-Marne
La Chapelle-Rainsouin, commune de la Mayenne
La Chapelle-Rambaud, commune de la Haute-Savoie
La Chapelle-Saint-André, commune de la Nièvre
La Chapelle-Saint-Aubert, commune d'Ille-et-Vilaine
La Chapelle-Saint-Aubin, commune de la Sarthe
La Chapelle-Saint-Étienne, commune des Deux-Sèvres
La Chapelle-Saint-Fray, commune de la Sarthe
La Chapelle-Saint-Géraud, commune de la Corrèze
La Chapelle-Saint-Jean, commune de la Dordogne
La Chapelle-Saint-Laud, commune de Maine-et-Loire
La Chapelle-Saint-Laurent, commune des Deux-Sèvres
La Chapelle-Saint-Laurian, commune de l'Indre
La Chapelle-Saint-Luc, commune de l'Aube
La Chapelle-Saint-Martial, commune de la Creuse
La Chapelle-Saint-Martin, commune de la Savoie
La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine, commune de Loir-et-Cher
La Chapelle-Saint-Maurice, commune de la Haute-Savoie
La Chapelle-Saint-Mesmin, commune du Loiret
La Chapelle-Saint-Ouen, commune de la Seine-Maritime
La Chapelle-Saint-Quillain, commune de la Haute-Saône
La Chapelle-Saint-Rémy, commune de la Sarthe
La Chapelle-Saint-Sauveur, commune de Saône-et-Loire
La Chapelle-Saint-Sépulcre, commune du Loiret
La Chapelle-Saint-Sulpice, commune de Seine-et-Marne
La Chapelle-Saint-Ursin, commune du Cher
La Chapelle-Souëf, commune de l'Orne
La Chapelle-sous-Brancion, commune de Saône-et-Loire
La Chapelle-sous-Dun, commune de Saône-et-Loire
La Chapelle-sous-Orbais, commune de la Marne
La Chapelle-sous-Uchon, commune de Saône-et-Loire
La Chapelle-sur-Aveyron, commune du Loiret
La Chapelle-sur-Chézy, commune de l'Aisne
La Chapelle-sur-Coise, commune du Rhône
La Chapelle-sur-Dun, commune de la Seine-Maritime
La Chapelle-sur-Erdre, commune de la Loire-Atlantique
La Chapelle-sur-Furieuse, commune du Jura
La Chapelle-sur-Loire, commune d'Indre-et-Loire
La Chapelle-sur-Oreuse, commune de l'Yonne
La Chapelle-sur-Usson, commune du Puy-de-Dôme
La Chapelle-Taillefert, commune de la Creuse
La Chapelle-Thècle, commune de Saône-et-Loire
La Chapelle-Thémer, commune de la Vendée
La Chapelle-Thireuil, commune des Deux-Sèvres
La Chapelle-Thouarault, commune d'Ille-et-Vilaine
La Chapelle-Urée, commune de la Manche
La Chapelle-Vaupelteigne, commune de l'Yonne
La Chapelle-Vendômoise, commune de Loir-et-Cher
La Chapelle-Vicomtesse, commune de Loir-et-Cher
La Chapelle-Viel, commune de l'Orne
La Chapelle-Villars, commune de la Loire

-la-Chapelle
Antezant-la-Chapelle, commune de la Charente-Maritime 
Castelnaud-la-Chapelle, commune de la Dordogne
Crécy-la-Chapelle, commune de Seine-et-Marne
Crevans-et-la-Chapelle-lès-Granges, commune de la Haute-Saône  
Corpoyer-la-Chapelle, commune de la Côte-d'Or
Dommartin-la-Chapelle, jusqu'en 1965, ancien nom de Dommartin-la-Chaussée (Meurthe-et-Moselle)
Fays-la-Chapelle, commune de l'Aube 
Flogny-la-Chapelle, commune de l'Yonne
Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert, commune de la Dordogne
Le Marais-la-Chapelle, commune du Calvados 
Milon-la-Chapelle, commune des Yvelines 
Saint-Aulais-la-Chapelle, commune de la Charente 
Saint-Nicolas-la-Chapelle, commune de l'Aube
Saint-Nicolas-la-Chapelle, commune de la Savoie
Saint-Onen-la-Chapelle, commune d'Ille-et-Vilaine 
Saulon-la-Chapelle, commune de la Côte-d'Or 
Sully-la-Chapelle, commune du Loiret

Anciennes communes au nom composé 
La Chapelle
La Chapelle-Achard, ancienne commune de la Vendée, auj. intégrée aux Achards
La Chapelle-Allagnon, ancienne commune de la Haute-Loire, auj. intégrée à Blesle
La Chapelle-aux-Plats, ancienne commune de la Corrèze, auj. intégrée à Argentat
La Chapelle-Basse-Mer, ancienne commune de la Loire-Atlantique, auj. intégrée à Divatte-sur-Loire
La Chapelle-Bâton, ancienne commune de la Charente-Maritime, auj. intégrée à Antezant-la-Chapelle
La Chapelle-Bénouville, ancienne commune de la Seine-Maritime, auj. intégrée à Saint-Pierre-Bénouville
La Chapelle-Caro, ancienne commune du Morbihan, auj. intégrée à Val d'Oust
La Chapelle-d'Andaine, ancienne commune de l'Orne, auj. intégrée à Rives d'Andaine
La Chapelle-d'Andelot, ancienne commune du Puy-de-Dôme, auj. intégrée à Vensat
La Chapelle-de-Mardore, ancienne commune du Rhône, auj. intégrée à Thizy-les-Bourgs
La Chapelle-du-Fest, ancienne commune de la Manche, auj. intégrée à Saint-Amand
La Chapelle-du-Genêt, ancienne commune de Maine-et-Loire, auj. intégrée à Beaupréau-en-Mauges
La Chapelle-du-Lou, ancienne commune d'Ille-et-Vilaine, auj. intégrée à La Chapelle du Lou du Lac
La Chapelle-Engerbold, ancienne commune du Calvados, auj. intégrée à Condé-en-Normandie 
La Chapelle-en-Juger, abcienne commune de la Manche, auj. intégrée à Thèreval
La Chapelle-Farcel, ancienne commune de l'Aveyron, auj. intégrée à Villefranche-de-Panat
La Chapelle-Gaceline, ancienne commune du Morbihan, auj. intégrée à La Gacilly
La Chapelle-Gaudin, ancienne commune des Deux-Sèvres, auj. intégrée à Argentonnay
La Chapelle-Gaugain, ancienne commune de la Sarthe, auj. intégrée à Loir en Vallée
La Chapelle-Gautier, ancienne commune de l'Aube, auj. intégrée à Saint-Aubin
La Chapelle-Haute-Grue, ancienne commune du Calvados, auj. intégrée à Val-de-Vie
La Chapelle-Heuzebrocq, ancienne commune de la Manche, auj. intégrée à Beuvrigny
La Chapelle-Hullin, ancienne commune de Maine-et-Loire, auj. intégrée à Ombrée d'Anjou
La Chapelle-Largeau, ancienne commune des Deux-Sèvres, auj. intégrée à Mauléon
La Chapelle-Montgenouil, ancienne commune de l'Orne, auj. intégrée à Gacé
La Chapelle-Monthodon, ancienne commune de l'Aisne, auj. intégrée à Vallées-en-Champagne
La Chapelle-Morthemer, ancienne commune de la Vienne, aujourd’hui fusionnée au sein de la commune de Valdivienne
La Chapelle-Monvoisin, ancienne commune de l'Orne, aujourd’hui intégrée à Bazoches-au-Houlme
La Chapelle-Péchaud, ancienne commune de la Dordogne, auj. intégrée à Castelnaud-la-Chapelle
La Chapelle-Pommier, ancienne commune de la Dordogne, auj. intégrée à Champeaux-et-la-Chapelle-Pommier
La Chapelle-Réanville, ancienne commune de l'Eure, auj. intégrée à La Chapelle-Longueville
La Chapelle-Rousselin, ancienne commune de Maine-et-Loire, auj. intégrée à Chemillé-en-Anjou
La Chapelle-Roux, ancienne commune de la Vienne, auj. intégrée à Chenevelles
La Chapelle-Saint-Florent, ancienne commune de Maine-et-Loire, auj. intégrée à Mauges-sur-Loire
La Chapelle-Saint-Melaine, ancienne commune d'Ille-et-Vilaine, auj. intégrée à La Chapelle-de-Brain
La Chapelle-Saint-Reynal, ancienne commune de la Dordogne, auj. intégrée à Mauzens-et-Miremont
La Chapelle-Saint-Robert, ancienne commune de la Dordogne, auj. intégrée à Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert
La Chapelle-Saint-Sauveur, ancienne commune de la Loire-Atlantique, auj. intégrée à Loireauxence
La Chapelle-Seguin, ancienne commune des Deux-Sèvres, auj. intégrée à L'Absie
La Chapelle-sur-Crécy, ancienne commune de Seine-et-Marne, auj. intégrée à Crécy-la-Chapelle
La Chapelle-sous-Doué, ancienne commune de Maine-et-Loire, auj. intégrée à Doué-la-Fontaine
La Chapelle-Souquet, ancienne commune du Calvados, auj. intégrée à Le Marais-la-Chapelle
La Chapelle-sur-Oudon, ancienne commune de Maine-et-Loire auj. intégrée à Segré-en-Anjou Bleu
La Chapelle-Véronge, ancienne commune de Seine-et-Marne, auj. intégrée à La Chapelle-Moutils
La Chapelle-Vieille-Forêt, ancienne commune de l'Yonne, auj. intégrée à Flogny-la-Chapelle
La Chapelle-Yvon, ancienne commune du Calvados, auj. intégrée à Valorbiquet

-la-Chapelle
Champeaux-et-la-Chapelle-Pommier, ancienne commune de la Dordogne, auj. intégrée à Mareuil en Périgord
La Salle-et-Chapelle-Aubry, ancienne commune de Maine-et-Loire, auj. intégrée à Montrevault-sur-Èvre
Tourville-la-Chapelle, ancienne commune française de la Seine-Maritime, auj. intégrée à Petit-Caux

Haïti 
 La Chapelle (Lachapèl en créole haïtien) est une ville d'Haïti située dans le département de l'Artibonite et de l'arrondissement de Saint-Marc.

Pays-Bas 
 La Chapelle (en néerlandais : De Kapel) est un hameau situé dans la commune de Midden-Delfland en province de Hollande-Méridionale.

Suisse 
 La Chapelle, localité de la commune suisse de Plan-les-Ouates

Titres d'œuvres 
 La Chapelle, film congolais (RC) de Jean-Michel Tchissoukou sorti en 1979.

Voir aussi 
 
 
 

La Chapelle
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France